Су́слова — женская форма русской фамилии  и топоним.

 Известные носители 
 Суслова, Анна Владимировна (1903—1999) — советский учёный, филолог-лингвист.
 Суслова, Аполлинария Прокофьевна (1839—1918) — прототип ряда ключевых женских образов в романах Достоевского.
 Суслова, Евгения Валерьевна (род. 1986) — поэт, переводчик и литературный критик, филолог.
 Суслова, Екатерина Евгеньевна (род. 1986) — российская футболистка.
 Суслова, Елена Анатольевна (род. 1984) — российская футболистка.
 Суслова, Ираида Евгеньевна (род. 1955) — советская лыжница.
 Суслова, Ирина Николаевна (род. 1988) — украинский политический деятель.
 Суслова, Надежда Прокофьевна (1843—1918) — первая русская женщина-врач.
 Суслова, Пелагея Фёдоровна (1894—?) — Герой Социалистического Труда.
 Суслова, Светлана Георгиевна (род. 1949) — киргизская поэтесса и писательница.
 Суслова, Эра Васильевна (1925—2011) — советская и российская актриса.

Топоним 
 Суслова — село в Брасовском районе Брянской области. См. также